Рунет:

 Інтернет російською мовою (незалежно від кордонів держав) 
 Інтернет на території Росії
 Інтернет, обмежений лише доменом .ru
 Рунет (термінологія) — стаття про зародження та використанні слова